Miejscowości w Polsce
 Szczytniki-Kolonia – wieś w woj. małopolskim w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Szczytniki-Kolonia – część wsi Popów w woj. wielkopolskim w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki